Brother (o brothers) puede hacer referencia a:

 Brother Records, casa discográfica estadounidense.
 Brother Industries, empresa japonesa dedicada a la fabricación de productos como impresoras, máquinas de coser, etc.

Además, puede referirse a las siguientes películas:
 Brother, película japonesa del año 2000, escrita y dirigida por Takeshi Kitano.
 Brothers, película estadounidense de 2009 de suspenso, dirigida por Jim Sheridan.
 Brothers, película india de 2015 de artes marciales mixtas, dirigida por Karan Malhotra.